Риофрио-де-Риаса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,04 км². Население — 36 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 81 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии